Nationalpolizei steht für:

Nationalpolizei der Ukraine, Ukraine
Police nationale, Frankreich
 Policía Nacional, Spanien, siehe Cuerpo Nacional de Policía
 Policía Nacional Civil, Guatemala
 Policía Nacional de Bolivia, Bolivien
 Policía Nacional de Colombia, Kolumbien
 Policía Nacional de Honduras, Honduras
 Policía Nacional de Nicaragua, Nicaragua
 Policía Nacional de Panamá, Panama
 Policia Nacional de Timor-Leste, siehe Nationalpolizei Osttimors
 Policía Nacional de Venezuela, Venezuela
 Policía Nacional del Ecuador, Ecuador
 Policía Nacional del Paraguay, Paraguay
 Policía Nacional del Perú, Peru
 Policía Nacional del Uruguay, Uruguay
 Policía Nacional Dominicana, Dominikanische Republik